Binghamtown ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Binghamtown (Alabama), im Talladega County
 Binghamtown (Kentucky), im Bell County
 Binghamtown (South Carolina), im Chester County – nicht mehr existent

Siehe auch:
 Binghamton